X-15 steht für:
 North American X-15, raketengetriebenes Experimentalflugzeug für Höhen- und Hochgeschwindigkeitsflüge
 X-15 (deutscher Titel: Die X-15 startklar), US-amerikanischer Science-Fiction-Film von Richard Donner aus dem Jahr 1961
 X-15 (Band), US-amerikanische Rockband aus Bellingham, Washington
 X-15, Bezeichnung eines Flammenwerfers